Poplar Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Poplar Grove Township (Illinois)
 Poplar Grove Township (Minnesota)
 Poplar Grove Township (North Dakota)